Spandaryan può riferirsi a due diversi comuni dell'Armenia:
 Spandaryan, nella provincia di Syunik:
 Spandaryan, nella provincia di Shirak.